NVI steht für:

 Flughafen Navoiy, IATA-Code des Flughafens in Usbekistan
 Nueva Versión Internacional, spanische Bibelübersetzung
 Nonverbale Imagemessung, Verfahren aus dem Marketing

Abkürzung